A Ciprusi labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: Ασπίδα της ΚΟΠ; magyar átírásban: Aszpida Tész KOP) egy 1951-ben alapított, a Ciprusi labdarúgó-szövetség által kiírt kupa. Tradicionálisan az új idény első meccsét jelenti, s az előző év bajnoka játszik az előző év kupagyőztesével. 

A legsikeresebb csapat az Omónia gárdája, tizenhat győzelemmel.

Kupadöntők 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Statisztika

Győzelmek száma klubonként

Jegyzetek

Források 
 

Ciprusi labdarúgás